Auman steht für
 Foton Auman, einen schweren Lastkraftwagen des Unternehmens Beijing Foton Daimler Automotive
 USS Joseph M. Auman (APD-117), ein Schiff der US-Navy

Auman ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph M. Auman (1922–1942), US-amerikanischer Offizier
 Richard D. Auman, US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
Aumann